Gary C. Kelly (ur. 1955) – amerykański przedsiębiorca, prezes Southwest Airlines
 Gary Kelly (ur. 1962) – amerykański polityk stanowy z  Missouri
 Gary Kelly (ur. 1966) – irlandzki piłkarz, bramkarz
 Gary Kelly (ur. 1974) – irlandzki piłkarz, obrońca